Vadeboncoeur ou Vadeboncœur peut faire référence à :

Patronyme 
 Alain Vadeboncoeur (1963-), médecin québécois ;
 Denis Vadeboncœur (1940-), prête québécois condamné pour agressions sexuelles ;
 Eugène Vadeboncœur (1859-1932), joueur de baseball québécois ;
 Pierre Vadeboncœur (1920-2010), écrivain et syndicaliste québécois.

Toponyme 
 , lac en Côte-Nord, au Québec.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme